Александр Бурнонвиль:
 Бурнонвиль, Александр I де (1585—1656) — военный деятель и дипломат Испанских Нидерландов.
 Бурнонвиль, Александр II де (1616—1690) — военачальник и государственный деятель Испании и Священной Римской империи.
 Бурнонвиль, Александр-Альбер де (1662—1705) — французский генерал, участник войны Аугсбургской лиги и войны за Испанское наследство.